Victorious kan vara: 

 Victorious (Lina Hedlund-låt) – en musiksingel som framförs av svenska sångaren Lina Hedlund från 2019
 Victorious (musikalbum) – från det svenska indierockbandet The Perishers från 2007
 Victorious (musikalbum av Wolfmother) – musikalbum av Wolfmother från 2016
 Victorious (TV-serie) – en amerikansk situationskomedi 2010–2013
 Victorious: Time to Shine – ett spel till Xbox 360 utgivet av D3 Publisher